Motorama bezeichnet:
 Motorama (Automobilshow), eine Autoshow von General Motors, die von 1949 bis 1961 stattfand
 Motorama (Band), eine russische Postpunk-Band
 Motorama (Film), einen US-amerikanischen Spielfilm von Barry Shils aus dem Jahr 1991